

Cinema 

 Where I Belong – film del 2017 scritto e diretto da Shinji Higashi

Musica 
 Where I Belong – singolo di Sia del 2004
 Where I Belong – singolo degli HomeTown del 2014
 Where I Belong – singolo dei Simple Plan e degli State Champs del 2019
Where I Belong – singolo di Busta Rhymes e di Mariah Carey del 2021